Džungle může být:
 Džungle – hustý tropický les nedotčený lidskou činností
 Džungle (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u Slezských Pavlovic v okrese Bruntál
 Stanové město v Calais – přezdívka uprchlického tábora ve Francii existujícího v letech 1999–2016
 Džungle (hra) – tradiční čínská desková hra
 Džungle (román) – román Uptona Sinclaira z roku 1906